Ximena Morgana Vargas Llosa (Barcelona; 16 de enero de 1974) es una fotógrafa peruana, nacionalizada española en 1992.

En el Perú, ha fundado el Colectivo (ONG) "Desvela" con el cual intenta dar mayor visibilidad a temas del país.

Biografía 

Morgana Vargas Llosa nació en Barcelona, en el año 1974. Su padres son Patricia Llosa Urquidi y el escritor ganador del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Realizó sus estudios escolares en St Mary's School Ascot en el condado de Berkshire, Inglaterra, y posteriormente estudió Historia en el London School of Economics.

El gobierno español le concedió la nacionalidad española por carta de naturaleza en 1992.

Contrajo matrimonio el 2006 con Stefan Reich Roden, con quien tiene dos hijas: Isabella y Anaís.

Trabajo 

Trabajó durante años como fotógrafa profesional del diario El País de España. Sus fotografías incluyeron reportajes en Ecuador, Albania, Kosovo, Israel y Palestina, donde cubrió la retirada del tropas israelíes de Gaza.

Sin embargo, su trabajo más renombrado ha sido la muestra Mírame, Lima, proyecto hecho en conjunto con el fotógrafo peruano Jaime Travezán y con el director artístico David Tortora.

Mïrame, Lima fue exhibida durante el año 2013 en Lima, Cartagena (España), París, Nueva York, y México, y ganó el Premio "SEE ME" 2013 para fotografía, y el Premio Photo District News (PDN) Magazin del 2013. Dos imágenes de la muestra fueron escogidas por la National Portrait Gallery como parte del Taylor Wessing Portrait Prize 2012 and 2013.

Publicaciones 

 2003 Diario de Irak (con Mario Vargas Llosa).
 2003 Las fotos del paraíso.
 2006 Israel Palestina. Paz o guerra santa (con Mario Vargas Llosa).

Ancestros

Referencias 

Fotógrafas de Perú
Fotógrafas de España
Fotógrafos de Barcelona
Hispano-peruanos
Alumnado de la London School of Economics
Familia Vargas Llosa
Españoles por carta de naturaleza
Nacidos en Barcelona